The Witches  – gruppo musicale rock israeliano
 Le streghe (The Witches) – romanzo per bambini di Roald Dahl del 1983
 Creatura del diavolo (The Witches) – film del 1966 diretto da Cyril Frankel
 Chi ha paura delle streghe? (The Witches) – film del 1990 diretto da Nicolas Roeg
 Le streghe (The Witches) – film del 2020 diretto da Robert Zemeckis

Pagine correlate 
 The Witch
 Witches
 Wytches